Мехмед— распространенное личное имя: Происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда:

 Мехмед I — османский султан, правивший с 1413 по 1421 годы.
 Мехмед I Герай — хан Крыма в 1515—1523 годах из рода Гераев.
 Мехмед II — османский султан в 1444—1446 и 1451—1481.
 Мехмед II Герай — хан Крыма в 1577—1584 годах из рода Гераев.
 Мехмед III — 13-й османский султан
 Мехмед III Герай — восемнадцатый крымский хан из династии Гераев (1623—1628)
 Мехмед IV — 19й османский султан, правивший в 1648—1687.
 Мехмед IV Герай — хан Крыма в 1641—1644 и 1654—1666 годах из рода Гераев.
 Мехмед V — 35-й султан Османской империи, правил с 27 апреля 1909 по 3 июля 1918 года.
 Мехмед VI — 36-й и последний султан Османской империи, правил с 4 июля 1918 по 1 ноября 1922 года.
 Мехмед Абдул-Азиз — 40-й глава дома Османа с 1973 по 1977 год.
 Мехмед Али-паша — османский офицер немецкого происхождения. Турецкий маршал (1877 год).
 Мехмед Кадри-паша — османский государственный деятель, садр-азем Османской империи при султане Абдул-Хамиде II.
 Мехмед Камиль-паша — государственный деятель Османской империи, четырежды занимавший пост великого визиря.
 Мехмед Орхан — 42-й глава дома Османа с 1983 до 1994.
 Мехмед Паша Бушати — албанский паша из знатного рода Бушати.
 Мехмед Савфет-паша — турецкий политический деятель.
 Мехмед Садык-паша (1825—1901) — османский государственный деятель XIX века.
 Мехмед Талаат-паша — османский государственный деятель, министр внутренних дел Османской империи (1913—1917), Великий визирь
 Мехмед Ферид-паша — Великий визирь Османской Империи.
 Мехмед Эмин Али-паша — государственный деятель Османской империи, великий визирь
 Мехмед Эмин Рауф-паша (1780—1860) — османский государственный деятель.
 Мехмед Эртугрул — единственный сын последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина от третьей жены.

 Шехзаде Мехмед
 Шехзаде Мехмед (1521-1543) — сын Сулеймана I и Хюррем Султан.
 Шехзаде Мехмед (1605-1621) — сын Ахмеда I и Кёсем Султан.